Familie
 Couvreur, Belgische familie van uitgevers uit Brugge

Museum
 Farmaceutisch Museum Albert Couvreur, museum in de Belgische gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe

Personen met de achternaam Couvreur
 Auguste Couvreur, Belgisch politicus
 Francis Couvreur, Belgisch voetballer
 Hilaire Couvreur, Belgisch wielrenner
 Jan Couvreur, Belgisch missionaris en activist
 Walter Couvreur, Belgisch taalkundige, hoogleraar, politicus en Vlaams activist